Fellowship (‘fraternidad’ o ‘camaradería’ en inglés) puede referirse a:
 Fellow, un puesto académico.
 Research fellow, un puesto de investigación.
 El término inglés para una beca universitaria.
 Fellowship; en el ámbito de la medicina en los Estados Unidos, un periodo de formación para los médicos que ya han realizado un internado o residencia.